Сергей Жемайтис: Жемайтис, Сергей Георгиевич (1908—1987) — советский писатель-фантаст.
 Жемайтис, Сергей Сергеевич (род. 1952) — русский писатель, философ, журналист.